Il singolare del torneo di tennis East West Bank Classic 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Monica Seles 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Martina Hingis (semifinali)
 Lindsay Davenport (campionessa)
 Kim Clijsters (quarti di finale)
 Serena Williams (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat (semifinali)
 Monica Seles (finale)
 Elena Dement'eva (quarti di finale)
 Anna Kurnikova Assente

 Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno)
 Sandrine Testud (terzo turno)
 Jelena Dokić (terzo turno)
 Amy Frazier (quarti di finale)
 Barbara Schett (secondo turno)
 Iroda Tulyaganova (secondo turno)
 Elena Lichovceva (terzo turno)
 Chanda Rubin (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

East West Bank Classic 2001